TAC steht für:

 Group TAC, japanisches Anime- und Computergrafikstudio 
 McMillan Tac-50, US-amerikanisches Scharfschützengewehr
 ein Brettspiel und Pachisi-Abkömmling, siehe Tock #TAC
 Daniel Z. Romualdez Airport (IATA-Code), philippinischer Flughafen
 Tactical Air Command, ehemaliges taktisches Luftwaffenkommando der US Air Force
 Techniker Alpen Club, siehe TAC-Spitze
 TAC Motors, brasilianischer Automobilhersteller
 The Architects Collaborative, US-amerikanisches Architekturbüro
 Time to Amplitude Converter, Messmethode für Zeiten unter 1 ns
 Total allowable catch, zulässige Gesamtfangmenge für eine Fischart, siehe Fangquote 
 Total antioxidant capacity, siehe Antioxidantien#Totale antioxidative Kapazität
 Traditional Anglican Communion, eine Vereinigung konservativer anglikanischer Kirchen
 Transatlantic Council, ein Verwaltungsgebiet der Boy Scouts of America
 Treatment Action Campaign, südafrikanische Organisation zur Aufklärungsarbeit von HIV/AIDS
 Triallylcyanurat, eine chemische Verbindung
 Truncus arteriosus communis, eine seltene Fehlbildung des Herzens
 Type Approval Code, Teil der GSM-Mobiltelefon-Identifikationsnummer (IMEI), siehe International Mobile Equipment Identity #Format

TaC steht für:
 Tantalcarbid

tac steht für:
 West-Tarahumara (ISO-639-3-Code), Varietät der Tarahumara-Sprache im Norden Mexikos
 Unixprogramm ähnlich cat (Unix), das jedoch die Dateien von hinten nach vorne ausgibt

Siehe auch:
 Tack
 Tak

Abkürzung